Rádio Moçambique - abreviatura de Rádio Moçambique
 rm (Unix) - comando Unix
 RM Sistemas - empresa brasileira de informática
 RealMedia - um formato de mídia criado pela RealNetworks (.rm)
 Região metropolitana
 RM - rapper, líder do grupo sul-coreano BTS

Desambiguações de siglas